Österåker (gemeente); een gemeente in Zweden, nabij Stockholm
Österåker (Boden); een dorp in Zweden nabij Boden